Agua Fria (Água Fria) ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Agua Fria (Arizona) 
 Agua Fria (Mariposa County, Kalifornien) - Geisterstadt
 Agua Fria (San Bernardino County, Kalifornien)
 Agua Fria (Colfax County, New Mexico)
 Agua Fria (Santa Fe County, New Mexico)
 Agua Fria (CDP), im Santa Fe County, New Mexico - Census designated place

in Panama:
 Aqua Fría (Panama)

in Brasilien:
 Água Fria de Goiás
 Água Fria (Bahia) 

Sonstiges:
 Agua Fria River, Fluss in Arizona
 Agua Fria Lake, See im Jackson County, Colorado
 Agua Fria National Monument, Schutzgebiet vom Typ eines National Monuments im Yavapai County, Arizona
 Agua Fria Park, Park im Santa Fe County, New Mexico
 Água Fria (Film)	 

Siehe auch:
 Agua Fria Creek